Ética — ramo da filosofia
Ética a Nicômaco — obra de Aristóteles também referenciada simplesmente como Ética
Ética demonstrada à maneira dos geômetras —  Ética de (Espinoza) obra de filosofia do 

Desambiguações de ciências
Desambiguações de literatura